The Love Album kan vara:

The Love Album, album 1968 av John Hartford;
The Love Album, samlingsalbum från 1971 av Bobby Vinton;
The Love Album, samlingsalbum från 1990 av Shirley Bassey;
The Love Album, album 1994 av Doris Day;
The Love Album, album 2006 av Westlife.
The Love Album, album 2009 av Keyshia Cole